Pokrajina Namur (francuski: Namur, nizozemski: Namen, valonski: Nameur) je pokrajina u Valonskoj regiji u Belgiji.  Graniči s Francuskom, te s belgijskim pokrajinama Hainaut, Valonski Brabant, Liège i Luxembourg.

Pokrajina je upravno podijeljena na tri okruga (arondismana) koja se sastoje od ukupno 38 općina.

Guverneri 

 1830. – 1834. : Goswin de Stassart (liberal)
 1834. – 1840. : Joseph Lebeau (liberal)
 1840. – 1847. : Edouard d'Huart (liberal)
 1887. – 1848. : Adolphe de Vrière (liberal)
 1848. – 1851. : François Pirson (liberal)
 1853. – 1875. : Charles de Baillet (Katolička stranka)
 1876. – 1877. : D. de Mevius
 1877. – 1881. : Albert de Beauffort (Katolička stranka)
 1881. – 1882. : Léon Pety de Thozée (liberal)
 1882. – 1884. : Auguste Vergote
 1884. – 1914. : Charles de Montpellier de Vedrin 
 1919. – 1937. : Pierre de Gaiffier d'Hestroy 
 1937. – 1944. : François Bovesse (liberal)
 1945. – 1968. : Robert Gruslin 
 1968. – 1977. : René Close (PS)
 1977. – 1980. : Pierre Falize (PS)
 1980. – 1987. : Émile Lacroix (PS)
 1987. – 1994. : Émile Wauthy (PSC)
 1994. – 2007. : Amand Dalem (PSC)
 2007. - danas : Denis Mathen (MR)

Okruzi

Općine 
Općine u ovoj pokrajini su:

Vanjske poveznice 
 Službena stranica pokrajine Namur

Belgijske pokrajine